Wild Life – primo album da solista di Paul McCartney col gruppo musicale Wings
 Wild Life – serie manga shonen scritta da Masato Fujisaki
 Wild Life – singolo del gruppo musicale statunitense OneRepublic

Pagine correlate 
 Wildlife